En Pologne, Wierzchy peut faire référence à :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Wierzchy, un village.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Wierzchy, un village du powiat de Konin, 
 Wierzchy, un village du powiat de Pleszew.

dans la voïvodie de Łódź
 Wierzchy, un village du powiat de Łódź-est,
 Wierzchy, un village du powiat de Poddębice.

dans la voïvodie de Mazovie
 Wierzchy, un village.

dans la voïvodie d'Opole
 Wierzchy,un  village.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Wierzchy, un village.